Натуральне число 1046
 1046 рік до нашої ери
 1046 рік нашої ери